Голям брой от около 300 запазени тракийски географски имена показват успоредици в балтийската топонимия. Според Иван Дуриданов „сходството на тези успоредици се простира често върху основния елемент и суфикса едновременно, което прави силно впечатление“. (Дуриданов 1978: с. 128). Тази значителна прилика сочи изключително близко родство на тракийския език с балтийските езици. Следната таблица показва по-подробно тези успоредици.

Използваните съкращения в таблицата са: МИ – местно име, РИ – речно име, ВИ – име на друг вид водоем, СИ – селищно име, К – кастел или крепост, С – пътна станция. Отбелязаните със звездичка имена са възстановени от епитети в надписи.

Сравнение на тракийски и балтийски географски имена

Литература 
 Дуриданов, Ив. Езикът на траките. Наука и изкуство. София 1978.
 Tomaschek, W. Die alten Thraker. Sitzungsberichte der Wiener Akademie, Phil.-hist. Klasse, Bd. 128, 130, 131, 1893 – 4.

Географски имена
История на географията